

Cinéma 
 est le titre de plusieurs films :
 , film américain de Gilbert M. Anderson, sorti en 1908 ;
 , film américain de D.W. Griffith, sorti en 1912 ;
 , film américain de Gregory La Cava, sorti en 1916 ;
 , film américain de Scott R. Beal et Hugh McClung, sorti en 1923 ;
 , film américain de Paul L. Stein, sorti en 1939 ;
 , film britannique de Robert Fuest, sorti en 1967 ;
 , film britannique de Christopher Monger, sorti en 1992 ;
 , film américain de Aaron Fisher, sorti en 2010.

Télévision 
 Just Like a Woman, téléfilm franco-britannico-américain réalisé par Rachid Bouchareb, diffusé le  sur Arte.

Musique 
 , chanson de Bob Dylan parue en 1966 sur l'album Blonde on Blonde